AJU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aracaju-Santa Maria (Brasile)